Dzięgiel – rodzaj roślin z rodziny selerowatych
 Dzięgiel – osada kaszubska